Бєля Михайло (1877, за іншими даними 1878 —  21 квітня 1943 ) — український культурний діяч, письменник . 
 Б'єльо-е-Міжаран (Vielha e Mijaran, Б'єля-і-Міджаран) — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія в Іспанії .